Die Scottish Football League Division Two wurde 1950/51 zum 45. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 45. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1950/51 traten 16 Vereine in insgesamt 30 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann Queen of the South, das sich zusammen mit dem Zweitplatzierten Stirling Albion den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 31 Treffern wurde Peter McKay von Dundee United.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1950/51 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1950/51
1950 51